Debutta cantando in uno show per bambini il brano Clovers. Il vero successo arriva nel 2000 con il primo album Pǎrva Luna.  ha inciso 6 album con la Payner Music.

Discografia
2000 - Първа Луна (Pǎrva Luna)
2002 - Спомен (Spomen)
2003 - Истинска (Istinska)
2004 - Мария
2005 - Осъдена Душа (Osǎdena Dusha)
2006 - Единствен (Edinstven)
2012 - XIII
2015 - Твоите 100 лица (Tvoite 100 litsa)

Videografia
Спомен (Spomen)
С мен бъди
Живота си тече
Приказка
Дете съм
В забрава
Един За Друг - con Dj Damian
Ще Те Накажем (Shte te nakajem) - con Emilia
Първа луна
Две измамливи очи
Заклевам те (Zaklevam te)
Нещо секси (Neshto sexi)
Не знаеш (Ne Znaesh)
Сладък миг (Sladyk mig)
Бисери в очите
Родени за любов (Rodeni za liubov)
Обич на заем  (Obich na zaem)
Обичай ме така (Obichai me taka)
Всичко си ти (Vsichko si ti)
Не ме лъжи (Ne me lyji)
Жена съм затова
Искаш Да Ме Имаш - con Dj Jerry
Край
Твоя град
Виждам те
Ще боли
Изпепелена
Направи го
За теб
Желая те
Не съвсем (Ne savsem)
Не те обичам
Осъдена душа (Osudena dysha)
Трябва да те намразя
Единствен
Точно за мен (Tochno za men)
Пияна от любов
Просто ти
Телефони(ремикс)
Още помня
Луда нощ
ХХХ - con Dj Jivko Mix
Изпепелена (Izpepelena)
Не ме обичай (Ne me obichaj)
Луд в любовта

Collegamenti esterni